Hollenegg bezeichnet:

 Hollenegg, eine ehemalige Gemeinde in der Steiermark
 das Schloss Hollenegg in der gleichnamigen steirischen Gemeinde
 Hollenegg (Adelsgeschlecht) der Steiermark

Hollenegg ist der Name folgender Personen:
 Sigmund II. von Hollenegg († 1495), Erzbischof von Salzburg